Военный аэродром Менаг (или Миннех, Менах) — аэродром сирийских ВВС. Находится в 6 км к югу от города Аазаз. На аэродроме находилась 4-ая эскадрилья. На аэродроме базировались тренировочные самолёты MBB 223 Flamingo и вертолёты Ми-8.

Во время Сирийской гражданской войны аэродром подвергался нападениям оппозиции и исламистов. С августа 2012 года находилась под , до тех пор пока 6 августа 2013 года она перешла к ним в руки. Затем авиабазу захватили боевики ИГ под командованием Абу Умара аш-Шишани,  и Абу Усамы аль-Магриби. Они удерживали её до февраля 2016 года, когда аэродром был захвачен Демократическими силами Сирии.

Примечания 

Военные аэродромы Сирии
Гражданская война в Сирии